Оборина — женская форма фамилии Оборин.

 Оборина, Евгения Ивановна (род. 1912) — советская фигуристка.
 Оборина, Любовь Александровна (1944—2020) — советский и российский живописец и график, заслуженный художник Российской Федерации (2001), профессор кафедры изобразительного искусства Смоленского государственного университета.
 Оборина, Татьяна Игоревна (род. 1993) — российская ориентировщица на лыжах.